Anne Barrère est une productrice de télévision, née en 1954.
 Anne Barrère est une sociologue de l'éducation.